«Revival» — другий студійний альбом американської поп-співачки Селени Гомес. Альбом вийшов 9 жовтня 2015.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Селени Гомес
Альбоми Interscope Records
Альбоми Polydor Records
Альбоми, спродюсовані Бенні Бланко